108 steht für:
 108 bzw. 108 v. Chr., Jahreszahl
Hundertacht, natürliche Zahl
108 (Band), US-amerikanische Hardcore-Band
 Baureihe 108 von Verkehrsmittel
 U 108, deutsche U-Boote
 Panzer-Brigade 108, ein gepanzerter Kampfverband der Wehrmacht
 Peugeot 108, ein Kleinstwagen von Peugeot

Siehe auch: